Фаршированные помидоры — традиционная закуска и гарнир из помидоров в различных странах Европы, (Балканы, Средиземноморье), Ближнего Востока и Южной Америки.
При фаршировании помидоров внутренняя часть удаляется и плод начиняется фаршем из других продуктов. Для начинки используется сыр, мясо, рис, морепродукты, грибы и овощи. Фаршированные помидоры можно доготавливать, запекая их в духовке, получая таким образом, горячую закуску; или оставить помидоры сырыми с уже готовой к употреблению начинкой, получая холодную закуску. Во втором случает помидоры часто наполняют салатами.

Вариации

Во Франции 
В Провансе распространён обычай готовить томаты с мясным фаршем, панировочными сухарями и сыром. В Ницце мякоть сначала вырезают, а затем заправляют начинкой из лука, чеснока, баклажан, перца, томатной пасты и майорана.

В Греции 
Гемиста (γεμιστά) — греческое блюдо, состоящее из помидоров и других овощей с мясом или, в их вегетарианской версии, из риса, овощей и томатного соуса. Гемиста обычно подается с гарниром из картофеля.

В Италии 
Фаршированные помидоры — традиционное блюдо для Италии. Их готовят в духовке (реже помещают на гриль или жарят) и фаршируют различными ингредиентами.

В Умбрии и Тоскане их фаршируют смесью из панировочных сухарей, сыра пекорино, оливкового масла, ароматных трав и чеснока и запекают..

В Лацио используют мяту и петрушку. В Риме помидоры наполняют рисом, смешивая его с мякотью помидора, базиликом, чесноком и оливковым маслом. Затем запекают помидоры в духовке с ломтиками картофеля.

На Сицилии и Сардинии помидоры наполняют смесью рикотты, пекорино, панировочных сухарей, яиц, базилика и оливкового масла и готовят в духовке.

В Пьемонте овощи содержат соус из яиц и тёртого сыра.

В Трентино они содержат мясо.

В Калабрии помидоры могут заключать в себе короткие макароны, приправленные маслом и петрушкой.

В Пьемонте и Тоскане также существует обычай употреблять в пищу сырые помидоры, очищенные от кожуры и начинённые нарезанным тунцом, каперсами, чесноком, петрушкой, майонезом, оливковым маслом и солью. В Ланге и Монферрато типичными являются помидоры с зелёным багетом.

В книге «Итальянское искусство кулинарии» кулинарный писатель Альберто Кунье (1850—1916) сообщает рецепт помидоров в стиле Гарибальди с тунцом, яйцами и каперсами.

На Ближнем Востоке 
В Турции, Азербайджане, Иране и других странах Ближнего Востока, где принято фаршировать овощи, подают помидоры, приправленные мятой и петрушкой, и фаршированные рисом, бараниной и луком.

В Южной Америке 
Фаршированные помидоры также широко распространены в Южной Америке: в Чили и Аргентине готовят tomates rellenos: томаты с яйцом и майонезом. Яйца можно заменить тунцом или рисом.

В России 
В кулинарной книге (1901) Елены Молоховец рекомендуется начинять зелёные помидоры фаршем из телятины, яиц, сливочного масла, специй и белого хлеба. С распространением помидор в русской кухне, рецепты фаршированных помидор стали разнообразными и популярными. Их наполняют рыбой, мясом или грибами, сыром, яйцами.
Также маринованные фаршированные овощами помидоры являются вариантом заготовки из помидоров на зиму.

Примечания 

Закуски
Блюда из томатов
Фаршированные овощные блюда
Турецкая кухня
Азербайджанская кухня
Балканская кухня
Средиземноморская кухня
Итальянская кухня
Французская кухня
Аргентинская кухня